Сендвіч — місто графства Кент, Велика Британія

Сандвіч — різновид бутерброда.